Duarte I de Portugal (1391-1438) — rei de Portugal
 Duarte Nuno de Bragança (1907-1976) — pretendente miguelista ao trono de Portugal
 Duarte Pio de Bragança (1945) —  filho do anterior e pretendente miguelista ao trono de Portugal
 Duarte de Portugal, arcebispo de Braga (1521-1543) —  infante e prelado português
 Duarte de Portugal, 4.º Duque de Guimarães (1515-1540) — infante português, filho do rei D. Manuel I de Portugal
 Duarte de Portugal, 5.º Duque de Guimarães (1541-1576) — filho do precedente, sucedeu-lhe no título
 Duarte de Bragança, Marquês de Frechilla (1569-1627) - filho de João I, Duque de Bragança 
 Duarte de Bragança, senhor de Vila do Conde (1605-1649) — filho de Teodósio II, Duque de Bragança

Desambiguações de antropônimos